Europamästerskapet i korfball 2006 var det tredje europamästerskapet i korfball och spelades i Ungern 16–22 april 2006.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
ikf.org

2006
2006 i Ungern
Sportåret 2006
Internationella sportevenemang i Ungern
Korfball i Ungern